Route nationale 7 – strada statale in Belgio
 Route nationale 7 – strada statale in Francia
 Route nationale 7 – strada statale in Lussemburgo
 Route nationale 7 – strada statale in Madagascar
 Route nationale 7 – strada statale in Marocco
 Route nationale 7 – brano musicale di Charles Trenet